Cardiff Sevens 2002 – druga edycja wchodzącego w skład IRB Sevens World Series turnieju Cardiff Sevens przeznaczonego dla męskich reprezentacji narodowych w rugby 7. Odbyła się w dniach 31 maja – 1 czerwca 2002 roku na Millennium Stadium w Cardiff będąc jedenastym, ostatnim turniejem sezonu 2001/2002.

Informacje ogólne 
Rozegrane na Millennium Stadium zawody były jedenastym turniejem sezonu 2001/2002 IRB Sevens World Series i wzięło w nich udział szesnaście reprezentacji. Drużyny rywalizowały w pierwszym dniu systemem kołowym podzielone na cztery czterozespołowe grupy, po czym w drugim dniu osiem najlepszych awansowało do ćwierćfinałów, a pozostała ósemka zmierzyła się w walce o Bowl. Składy zespołów.

Niespodzianką pierwszego dnia zawodów była porażka gospodarzy z Rosjanami. Mimo zapewnionego triumfu w całym cyklu w obecności kilku tysięcy widzów Nowozelandczycy nie dali szans rywalom wygrywając siódmy turniej w sezonie. W finale pokonali Anglików, którzy tym samym zapewnili sobie trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej cyklu.

Najwięcej przyłożeń w turnieju, dziesięć, zdobył reprezentant RPA, Jean de Villiers, punktów zaś jego rodak Gaffie du Toit.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Cup

Plate

Bowl

Shield

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 

IRB Sevens World Series (2001/2002)
Cardiff Sevens